Лиман () — село, относится к Старобельскому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1962 человека. Почтовый индекс — 92720. Телефонный код — 6461. Занимает площадь 5,499 км². Код КОАТУУ — 4425182001.

Возле села есть хвойные леса и детские оздоровительные лагеря.

Местный совет 
92720, Луганская обл., Старобельский р-н, с. Лиман, ул. Дыбка, 100.

Ссылки 
 Лиман на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобельского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании